Виталий Копылов:
 Копылов, Виталий Егорович (1926—1995) — директор Дальневосточного машиностроительного и Казанского авиационного заводов, Герой Социалистического Труда.
 Копылов, Виталий Иванович (1925—2012) — советский и российский актёр оперетты и кино.